Kyšice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Kyšice, comune del distretto di Kladno, in Boemia Centrale
Kyšice, comune del distretto di Plzeň-město, nella regione di Plzeň